Pantai Baru – kecamatan w kabupatenie Rote Ndao, w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, w Indonezji
 Pantai Baru – wieś w kecamatanie Kelumpang Selatan, w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Pantai Baru – wieś w kecamatanie Pulau Laut Tengah, w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji